Le nom vernaculaire laser désigne des plantes de la famille des Apiaceae appartenant aux genres ayant les noms scientifiques suivants : 
Laser, comme le laser à trois lobes
Laserpitium, comme le laser à feuilles larges

Apiaceae